Березья́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Монревель-ан-Брес. Округ коммуны — Бурк-ан-Брес.

Код INSEE коммуны — 01040.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к юго-востоку от Парижа, в 70 км севернее Лиона, в 23 км к северо-западу от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

История 
Первое упоминание о деревне датируется IX веком.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 445 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 278 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 234 были экономически активными, 44 — неактивными (показатель активности — 84,2 %, в 1999 году было 72,4 %). Из 234 активных жителей работали 219 человек (115 мужчин и 104 женщины), безработных было 15 (7 мужчин и 8 женщин). Среди 44 неактивных 19 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 9 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн